Le championnat du monde à six billes rouges 2018 est un tournoi de snooker alternatif comptant pour la saison 2018-2019. L'épreuve a eu lieu du 3 au 8 septembre 2018 au Bangkok Convention Center de Bangkok, en Thaïlande. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société thaïlandaise SangSom.

L'évènement compte un total de 32 participants et se déroule sous la forme de la variante de snooker à six billes rouges. Le vainqueur remporte une somme de .

Le tenant du titre est Mark Williams. Il s'était imposé contre Thepchaiya Un-Nooh en finale. Cette année, Kyren Wilson a battu Ding Junhui en finale 8-4. Le tenant du titre avait été éliminé au premier tour. Le break maximum de 75 a été signé par Ding Junhui et Stuart Bingham.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 3ème du groupe : 
 32émes de finale : 
 Dotation totale :

Phases de groupes 
Ces rencontres se sont déroulées du 3 au 5 septembre 2018. Les deux premiers de chaque groupes se sont qualifiés pour les phases finales. Les matchs ont été disputés au meilleur des neuf manches.

Groupe A 

 Mark Williams 5–1 Thepchaiya Un-Nooh
 Tom Ford 5–4 Ricky Walden
 Thepchaiya Un-Nooh 4–5 Ricky Walden
 Mark Williams 5–4 Tom Ford
 Mark Williams 5–2 Ricky Walden
 Thepchaiya Un-Nooh 1–5 Tom Ford

Groupe B 

 Ryan Day 5–1 Nutcharut Wongharuthai
 Luo Honghao 2–5 Stephen Maguire
 Nutcharut Wongharuthai 1–5 Stephen Maguire
 Ryan Day 5–2 Luo Honghao
 Nutcharut Wongharuthai 1–5 Luo Honghao
 Ryan Day 3–5 Stephen Maguire

Groupe C 

 Stuart Bingham 5–3 James Wattana
 Shachar Ruberg 0–5 Mark King
 James Wattana 5–3 Mark King
 Stuart Bingham 5–1 Shachar Ruberg
 Stuart Bingham 5–2 Mark King
 James Wattana 5–2 Shachar Ruberg

Groupe D 

 Michael White 0–5 Graeme Dott
 Kyren Wilson 5–0 Marvin Lim Chun Kiat
 Kyren Wilson 5–4 Michael White
 Marvin Lim Chun Kiat 1–5 Graeme Dott 
 Kyren Wilson 5–1 Graeme Dott
 Michael White 0–5 Marvin Lim Chun Kiat

Groupe E 

 Sunny Akani 5–4 Jimmy Robertson
 Ding Junhui 5–3 Mohamed Khairy
 Ding Junhui 5–4 Sunny Akani
 Mohamed Khairy 1–5 Jimmy Robertson
 Ding Junhui 5–3 Jimmy Robertson
 Sunny Akani 5–1 Mohamed Khairy

Groupe F 

 Michael Holt 5–3 Joe Perry
 Anthony McGill 5–3 Zhou Yuelong
 Anthony McGill 5–4 Michael Holt
 Zhou Yuelong 5–4 Joe Perry
 Anthony McGill 3–5 Joe Perry
 Michael Holt 2–5 Zhou Yuelong

Groupe G 

 Noppon Saengkham 5–4 Marco Fu
 Luca Brecel 5–2 Kurt Dunham
 Luca Brecel 4–5 Marco Fu
 Noppon Saengkham 5–2 Kurt Dunham
 Luca Brecel 5–1 Noppon Saengkham
 Kurt Dunham 3–5 Marco Fu

Groupe H 

 Thanawat Tirapongpaiboon 3–5 David Gilbert
 Mark Selby 5–4 Mohammed Shehab
 Mark Selby 5–1 David Gilbert
 Thanawat Tirapongpaiboon 4–5 Mohammed Shehab
 Mark Selby 5–2 Thanawat Tirapongpaiboon
 Mohammed Shehab 5–4 David Gilbert

Phases finales

Break maximum 
Le break maximum est de 75.

  Stuart Bingham
  Ding Junhui

Références

Lien externe 
 6 Reds World Championship

Championnat du monde de snooker à six billes rouges
Sport à Bangkok
Snooker en Thaïlande
Snooker
Snooker en 2018
Sport en Thaïlande en 2018
Sport en septembre 2018